Josh Johnson, joueur américain de baseball né en 1984
 Josh Johnson, joueur américain de football américain né en 1986
 Josh Johnson, footballeur international de Trinitad et Tobogo né en 1981
 Joshua Johnson, peintre américain (c.1763–1832) 
 Joshua J. Johnson, athlète américain spécialiste du sprint né en 1976
 Josh Johnson, réalisateur américain.